Kachin (Katschin) kann bedeuten

 ein Volk, das im Bergland des oberen Myanmar (Birma) und in der Provinz Yunnan der VR China lebt, siehe Jingpo;
 den Teilstaat im nördlichen Myanmar, siehe Kachin-Staat;
 eine sinotibetische Sprache, siehe Jingpho (Sprache);
 eine Gruppe sinotibetischer Sprachen, siehe Jingpho-Sak-Sprachen.